Gledhill kan som auktorsförkortning betyda:

 William E. Gledhill
 David Gledhill

Robotskapade auktorsförkortningar